{{Карточка ФК
| название =  «Эстерсунд»
| логотип = ФК Эстерсунд.png
| полное название = Östersunds Fotbollsklubb
| основан = 31 октября 1996
| стадион = «Ямкрафт Арена»Эстерсунд
| вместимость = 8 466
| президент =  
| тренер =  
| капитан =  Брва Нури
| рейтинг = 125-е место в рейтинге УЕФА
 | соревнование = Суперэттан
 | сезон = 2022 
 | место = 14-е''
| сайт = Официальный сайт
| текущий сезон = Текущий сезон
| pattern_la1 = _redshoulders
| pattern_b1 = _blackstripes
| pattern_ra1 = _redshoulders
| pattern_so1 = _redtop
| leftarm1 = 000000
| body1 = FF0000
| rightarm1 = 000000
| shorts1 = 000000
| socks1 = 000000
| pattern_la2 = 
| pattern_b2 = 
| pattern_ra2 = 
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = FFFFFF
}}«Эстерсунд» () — шведский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, коммуна Эстерсунд, провинция Емтланд. Основан в октябре 1996 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Ямкрафт Арена» общей вместимостью 8 466 зрителей. Действующий участник лиги Аллсвенскан, высшего дивизиона чемпионата Швеции по футболу.

В 2017 году команда добилась наивысшего успеха в своей клубной истории, впервые став обладателем кубка Швеции по футболу, также клуб впервые смог пробиться в розыгрыш еврокубков.

 История 

Клуб «Эстерсунд» в мае 2007 года завязал отношения с валлийским футбольным клубом «Суонси Сити» (город Суонси). Частью сделки был переход двух молодых игроков «Суонси Сити» Скотта Эванса и Керри Моргана на правах аренды в клуб для получения опыта.

9 июля 2007 года «Суонси Сити» также провёл игру против «Эстерсунда» в летнем товарищеском матче во время официального открытия нового клубного стадиона вместительностью 5000 мест под названием «Ямкрафт Арена» ().

В августе 2007 года Нейл Макдоналд, бывший менеджер футбольного клуба «Карлайл Юнайтед», а также второй номер в футбольном клубе «Линкольн Сити», был назначен временно исполняющим обязанности менеджера (на 5 недель) и помог «Эстерсунду» избежать вылета в Дивизион 2.

В марте 2009 года клуб взял на правах аренды на 3 месяца у «Суонси Сити» двух молодых игроков: Чада Бонда и Джеймса Бёрджина.

В сезоне 2014 «Эстерсунд» выступал в Суперэттан — второй по силе лиге Швеции — и занял 5 место.

В 2017 году команда впервые в своей истории стала обладателем кубка Швеции по футболу. Как победитель турнира команда дебютировала в матчах квалификации Лиги Европы УЕФА, где «Эстерсунд» прошёл все три раунда квалификации, благодаря чему впервые в своей истории принял участие в групповом этапе европейского клубного турнира и вышел со 2-го места в 1/16 финала на лондонский «Арсенал», которому уступил с общим счётом 2:4. Примечательно, что по ходу турнира «Эстерсунд» прошёл такие именитые клубы как турецкий «Галатасарай» и греческий «ПАОК», имеющие богатый еврокубковый опыт.

 Достижения Суперэттан Второе место (1): 2015Второй дивизион Чемпион (1): 2012Третий дивизион Чемпион (1): 2011Кубок Швеции Победитель''' (1): 2016/17

Статистика выступлений 

 Уступил в плей-офф.

Выступления в еврокубках

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Тренеры клуба 

 1997  Лейф Видегрен
 1998  Кристер Андерссон
 1999  Сёрен Акебу
 1999–2001  Ян Вестерлунд
 2002–2003  Ханс Эскильссон
 2004–2005  Ульф Кварнлёф
 2006–2007  Стефан Регебрё
 2007  Нил Макдональд
 2008–2009  Калле Бьорклунд
 2010  Ли Макель
 2011–2018  Грэм Поттер
 2018-2020  Айан Бёрчнолл
 2020-2021 / Амир Азрафшан
 2021  Пер Йоар Хансен

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на allsvenskan.se
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com

 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Швеции
ФК «Эстерсунд»
Спорт в Эстерсунде